Charles Kimbrough – attore e doppiatore statunitense
 Junior Kimbrough – musicista statunitense
 Pollyanna Johns Kimbrough – ex cestista bahamense
 Robert Kimbrough – astronauta statunitense
 Shatori Walker-Kimbrough – cestista statunitense
 Stan Kimbrough – ex cestista statunitense